Wanhua () – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie. Znajduje się w zachodniej części miasta.

Populacja dzielnicy Wanhua w 2016 roku liczyła 193 539 mieszkańców – 98 327 kobiet i 95 212 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 78 551, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,46 osób.

Demografia (1996–2016)

Zabytki i atrakcje turystyczne
 Świątynia Longshan
 Świątynia Qingshui

Uwagi

Przypisy 

Tajpej